Castejón de Valdejasa ist ein Ort und eine Gemeinde in der Provinz Saragossa in der Autonomen Region Aragón in Spanien. Sie zählte  Einwohner am .

Lage 
Castejón de Valdejasa liegt etwa 43 Kilometer nordnordwestlich im Pyrenäenvorland in den Montes de Zuera bzw. den Montes de Castejón in einer Höhe von .

Bevölkerungsentwicklung 
Demographische Daten für Castejón de Valdejasa von 1900 bis 2021:

Sehenswürdigkeiten 
 Marienkirche (Iglesia de Santa María la Mayor)
 Kapelle Santa Ana
 Burgruine von Sora mit dem Turm von La Celoquia aus dem 13. Jahrhundert

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Aragonien